Onderdistrict in Indonesië
 Padang Cermin (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Padang Cermin (Selesai), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra